The Answered Prayer – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Phoenix Film Company
The Answered Prayer – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Kalem Company